Slovenija:

 Volčja Jama (Šmartno pri Litiji, Slovenija), naselje u općini Šmartno pri Litiji 
 Volčja Jama (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje